W Polsce: 
 Wielichowo – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo 
 Wielichowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk
 Wielichowo – gmina miejsko-wiejska
 Wielichowo – dawna gromada

Zobacz też: Wielichowo-Wieś, Wielichów